Луций Домиций Ахенобарб (; † 25 г.) е римски сенатор през августовото време и дядо на Нерон.

Биография 
Произлиза от клон Ахенобарби на фамилията Домиции. Син е на Гней Домиций Ахенобарб, консул през 32 пр.н.е., и Емилия Лепида. Той е женен за Антония Старша, дъщеря на Марк Антоний и Октавия Младша, племенница на Октавиан Август.

Домиций е през 22 пр.н.е. курулски едил и през 16 пр.н.е. консул. През 12 пр.н.е. е проконсул на провинция Африка. Като управител на Илирия (6 пр.н.е.– 1 г.) Домиций предприема походи в Германия, при което през 3 г. пр.н.е. като пръв римски военен главнокомандващ напредва през Елба. След това е командир на войската в Германия и построява pontes longi („дълги мостове“), вероятно в блатната местност между Рейн и Емс.

През 14 г. Домиций става арвал (лат.: fratres arvales), жрец на римската богиня Деа Диа.

Луций Домиций е баща на Гней Домиций Ахенобарб, който е консул през 32 г. и баща на Нерон, на Домиция и Домиция Лепида. Луций Домиций е дядо на император Нерон.

Родословното дърво на Ахенобарбите и връзката с император Нерон

Източници 
 Тацит, Annales 4, 44, 2.
 Светоний, Nero 4
 W. Smith, Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, "Ahenobarbus (9), Lucius Domitius" , v. 1, p. 86

Римски републикански консули
Римски управители (Илирия)
Римски военачалници
Домиции
Юлиево-Клавдиева династия